Longnor (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire
 Longnor (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire